Сакун Павло Омелянович — полковник Дієвої армії УНР.
 Сакун Федір Павлович — український радянський діяч, голова колгоспу імені Войкова Нижньогірського району Кримської області. Герой Соціалістичної Праці.